Сан-Климен-де-Льобрегат ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Льобрегат.Основан в 1717 году Занимает площадь 10,81 км². Население — 4193 человека (на 2021 год), что является высшим показателем в истории муниципалитета.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web Ayuntamiento de Sant Climent de Llobregat
 Patrimonio histórico-artístico de Sant Climent de Llobregat

Муниципалитеты Барселоны